SXI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sirri Island (Iran)